Mégaclès (du grec ancien  / Megaklễs) est le nom de plusieurs hommes de la Grèce antique :
 Dans la famille athénienne des Alcméonides :
 Mégaclès, archonte en 632 av. J.-C.,
 Mégaclès (père de Clisthène), petit-fils du précédent, archonte et père notamment de Clisthène le réformateur (début du ),
 Mégaclès (fils d'Hippocrate), petit-fils du précédent, archonte à son tour (VI-) ;
 Autres Mégaclès :
 Mégaclès de Syracuse, fils de Dion de Syracuse () ;
 Mégaclès de Mytilène, homme politique de Mytilène ;
 Mégaclès d'Épire, officier de Pyrrhus  ().
 Dans la liste des archontes à vie d'Athènes, la tradition rapporte la magistrature d'un certain Mégaclès, traditionnellement de 922 à 892.